L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Antalya se déroule du 7 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, du Français Benoît Paire, des Italiens Marco Cecchinato et Jannik Sinner, du Portugais João Sousa et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Tristan Lamasine, Andrea Arnaboldi, Kacper Żuk, Malek Jaziri, Hugo Grenier et Nicola Kuhn.

Pendant le tournoi 
Nikoloz Basilashvili signe sa première victoire depuis mars 2020 en battant l'Italien Andrea Arnaboldi.

David Goffin, pour battre Pierre-Hugues Herbert au premier tour, doit effacer cinq balles de match obtenues par le Français dans le deuxième set. Mais ce dernier, les ayant manquées, finit par s'incliner en trois sets.

Lauréats 
En simple, Alex de Minaur remporte le tournoi à la suite de l'abandon en finale d'Alexander Bublik après le second jeu du match. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić remportent le tournoi en battant en finale Ivan Dodig et Filip Polášek. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Antalya
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Antalya
Sport en Turquie en 2021
Tennis en janvier 2021